Гірськомарійська Вікіпедія
 Лукомарійська Вікіпедія